Stati Uniti d'America
 Narka – insediamento della Contea di Inyo, California
 Narka – città della Contea di Republic, Kansas